«Этникос»:
 «Этникос» — кипрский футбольный клуб из Ассии.
 «Этникос» — кипрский футбольный клуб из Ахны.
 «Этникос» — греческий футбольный клуб из Пирея.
  — греческий футбольный клуб из Кесариани.